Александр Кашин: Кашин, Александр Леонидович (род. 1970) — российский предприниматель, спортивный функционер и волейбольный тренер.
 Кашин, Александр Николаевич (род. 1975) — российский путешественник, инвалид, успешно совершивший единоличный пробег Владивосток — Москва.